Штромбергер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штромбергер, Геннадий Юрьевич (род. 1956) — советский футболист и тренер.
 Штромбергер, Мария (1898—1957) — австрийская медсестра и участница Сопротивления времен национал-социализма, помогавшая заключенным концентрационного лагеря Освенцим.